Conotyla är ett släkte av mångfotingar. Conotyla ingår i familjen Conotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Conotyla